Василий Горбуно́в:
 Горбунов, Василий Николаевич (1883—?) — подпрапорщик, полный георгиевский кавалер. 
 Горбунов, Василий Петрович (1909—1958) — советский государственный и политический деятель, директор Кёнигсбергского вагоностроительного и Курганского машиностроительного заводов.
 Горбунов, Василий Владимирович (1914—1983) — эрзянский писатель, литературовед, критик и педагог.